

Сідар-Пойнт — місто, штат Канзас
 Сідар-Пойнт — місто, штат Північна Кароліна
 Сідар-Пойнт — селище, штат Іллінойс
 Сідар-Пойнт — переписна місцевість, штат Техас